Ви́ктор Никола́евич Аме́льченков (15 июля 1938, Рославль, Смоленская область) — советский и российский художник-постановщик.

Биография 
Виктор Амельченков родился 15 июля 1938 года.

С 1973 года работал художником-постановщиком на киностудии «Ленфильм».

Фильмография 
  — Возвращённый год (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Михаил Ордовский)
  — Игра (Режиссёр-постановщик: Леонид Макарычев)
  — Последний день зимы (Режиссёр-постановщик: Владимир Григорьев)
  — Полковник в отставке (Режиссёр-постановщик: Игорь Шешуков)
  — 72 градуса ниже нуля (Режиссёры-постановщики: Сергей Данилин, Евгений Татарский)
  — Комиссия по расследованию (Режиссёр-постановщик: Владимир Бортко)
  — Нескладуха (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Сергей Овчаров)
  — Ранние журавли (Режиссёр-постановщик: Болотбек Шамшиев)
  — Начальник (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Дмитрий Генденштейн)
  — Холостяки (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Михаил Никитин)
  — Други игрищ и забав (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Михаил Никитин)
  — Небывальщина (Режиссёр-постановщик: Сергей Овчаров)
  — Букет мимозы и другие цветы (Режиссёр-постановщик: Михаил Никитин)
  — Вот моя деревня… (Режиссёр-постановщик: Виктор Трегубович)
  — Сон в руку, или Чемодан (Режиссёр-постановщик: Эрнест Ясан)
  — Джек Восьмёркин — «американец» (ТВ) (В 1987 году смонтирована двухсерийная киноверсия.) (Режиссёр-постановщик: Евгений Татарский)
  — Всадник (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Андрей Дружков)
  — Вы чьё, старичьё? (Режиссёр-постановщик: Иосиф Хейфиц)
  — Новая Шахерезада (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Михаил Никитин)
  — Пустельга (Казахстан/Россия) (Режиссёр-постановщик: Сергей Русаков)
  — Красное небо. Чёрный снег (совместно с Андреем Васиным) (Режиссёр-постановщик: Валерий Огородников)

Ссылки 
 .
 

Персоналии:Ленфильм
Художники СССР
Художники России
Художники Санкт-Петербурга
Художники-постановщики СССР
Художники-постановщики России
Художники-соцреалисты СССР